Vivre ou survivre est un titre désignant :

 Vivre ou survivre, une chanson écrite et composée par Daniel Balavoine, sortie en 1982 ;
 Vivre ou survivre, une chanson de Nâdiya, sortie en 2007 ;
 Vivre ou Survivre (Gray Matter), cinquième épisode de la saison 1 de Breaking Bad diffusé en 2008.

Voir aussi 
 Vivre pour survivre
 Survivre et vivre